ЭС — аббревиатура, может означать:

 ЭС — экспертная система.
 ЭС или ЭСТ — электростанция, электровырабатывающая станция, электрическая станция.
 ЭС — эффективное содержание.
 ЭС — электровоз «Синара».
 ЭС — экологический сток.
 ЭС — электросепаратор.
 ЭС — электронное сообщение.
 ЭС — энцефалоскопия.
 ЭС — эзофагоскопия.
 ЭС — электропоезд сибирский.
 ЭС — электрическая схема.
 ЭС — эпоксидная смола.
 ЭС — электрический стык.
 ЭС — эмиссионный синдикат.
 ЭС — электромиостимуляция.
 ЭС — экспертный совет.
 ЭС — энергосистема.
 ЭС, эл. сн. или эл/сн — электроснабжение.
 ЭС — электрический сигнализатор.
 ЭС — электрическая сварка, электросварка.
 ЭС — элемент сравнения.
 ЭС — энциклопедический справочник.
 ЭС — энергосистема.
 ЭС — электростатический.

См. также 
 ЭПГ или ЭС — электроснабжение промышленных предприятий и городов.
 ЭПС или ЭС — эндоплазматическая сеть.
 ЭМ, ЭС или эсминец — эскадренный миноносец.
 э/с или ЭС — экспедиционное судно.
 э. с. (э. с. е. или эл.-ст. ед.) — электростатическая единица.
 Эс